Ал — река в Хабаровском крае
 АЛ — абонентская линия (радиосвязь)
 АЛ — автолаборатория
 АЛ — автолестница, автоматическая лестница
 АЛ — автоматическая линия
 АЛ — автоматизированная линия
 АЛ — автомобильная лаборатория
 а. л., а. л., а/л или авт. л. — авторский лист
 Ал. — Алава (Испания)
 ал. — аллея
 АЛ — алюминий литейный
 АЛ — Артемий Лебедев
 АЛ — «Армия людова» — Armia Ludowa, AL, «Народная армия» (Польша, 1944 г.)
 АЛ — артиллерийский лётчик
 а/л — атомный ледокол
 АЛ — алгебра логики
 «АЛ» — марка авиационных двигателей, названа по инициалам конструктора Архипа Михайловича Люльки
 АЛ — Автозаводская линия:
 Автозаводская линия (Нижний Новгород)
 Автозаводская линия (Минск)
 АЛ — Алексеевская линия

См. также 
Аль (значения)
Al